Labadie ist der Familienname von:

 Jean de Labadie (1610–1674), französischer Geistlicher
 Paul Labadie (1928–2017), französischer Rugby-Union-Spieler